Општина Белица се може односити на:

 Општина Белица (Бугарска), општина у Благојевградској области
 Општина Белица (Хрватска), општина у Међимурској жупанији